India
Hamirpur – città dell'Himachal Pradesh
Hamirpur – città dell'Uttar Pradesh